Rudebox — десятый сольный альбом и седьмой студийный альбом британского поп-певца Робби Уильямса, выпущенный в 2006 году. Британские продажи альбома составили 500 000 экземпляров, а мировые — 4,5 миллиона экземпляров.

Об альбоме 

Rudebox по праву можно назвать самым интересным за всё творчество Робби. В нём воссоединились уличный стиль и электро-поп 80-х. Над пластинкой работали Pet Shop Boys и Уильям Орбит (продюсеры), а также певица Лилли Аллен. Критики негативно высказались об альбоме, что повлияло на продолжительный творческий отдых певца длиной в два года, после чего певец принялся записывать свой следующий альбом — Reality Killed the Video Star.

Специальное издание альбома было представлено в специальной упаковке и включало DVD с 30-минутным документальным фильмом «We Are Not Alone», исполнение «Rudebox» на концерте в Лидсе и трейлер нового DVD «And Through It All — Robbie Williams Live 1997—2006».

Список композиций

Синглы

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Робби Уильямса

Альбомы 2006 года
Альбомы Робби Уильямса
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном